Daxata är ett släkte av skalbaggar. Daxata ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Daxata